Desdemona è un nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi
Desdemona – personaggio dell'opera di Shakespeare Otello
Desdemona – personaggio protagonista del fumetto L'Insonne

Astronomia
Desdemona – satellite naturale di Urano
Desdemona – asteroide

Musica
Desdemona – brano dei John's Children del 1967, scritto da Marc Bolan
Desdemona – album di Marsha Hunt pubblicato in Germania nel 1971 e quello stesso anno nel Regno Unito con il titolo Woman Child.
Desdemona – singolo di Eddie Murphy del 1993
Desdemona – brano degli Allman Brothers, tratto dall'album Hittin' the Note del 2003

Altro
Desdemona – città della Contea di Eastland, Texas